Куцевалов — фамилия; имеет женскую форму Куцевалова.
 Куцевалов, Валерий Витальевич (род. 1961) — украинский музыкант, организатор и руководитель ряда творческих коллективов, заслуженный деятель искусств Украины.
 Куцевалов, Тимофей Фёдорович (1904—1975) — советский военачальник, генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза.